

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Benm“ beginnt.

Benm 



Benme 
 Benmelech, Efraim, israelischer Offizier und Ökonom

Benmo 
 Benmoussa, Chakib (* 1958), marokkanischer Politiker

Benmu 
 Benmussa, Robert, französischer Filmproduzent